Суперкубок Італії з футболу 2006 — 19-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 серпня 2006 року між чемпіоном та володарем кубка Італії «Інтернаціонале» та фіналістом кубка Італії «Ромою».

Матч

Деталі

Джерела 
 Матч на transfermarkt 

2006
Італія
Матчі ФК «Інтернаціонале»
Серпень 2006
Матчі ФК «Рома»
2006 в італійському спорті